A Pt, PT, pt, .pt lehetséges jelentései:
Platina,
Portugália elsőrendű domainnév-végződése,
Előre meghatározott méretű pont, például a CSS-ben,
Portugália betűjele.